Die Irish League 1972/73 war die 72. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Crusaders FC wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Larne FC ersetzte den frei gewordenen Ligaplatz des zurückgetretenen Derry City.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1972/73
Fußballsaison 1972/73